

Film 
Exposed – film del 1932 diretto da Albert Herman
Exposed – film del 1938 diretto da Harold D. Schuster
 Star's lovers (Exposed) – film del 1983 diretto da James Toback	
 Exposed – film del 2003 diretto da Misti Barnes
 Nell'ombra di un delitto (Exposed) – film del 2016 diretto da Declan Dale

Musica 
 Exposed – album di Valerie Simpson del 1971
 Exposed – album dal vivo di Mike Oldfield del 1979
 Exposed – video dei Kiss del 1987
 Exposed – album di Vince Neil del 1993
 Exposed – album di Chanté Moore del 2000 
 Exposed – album di CoCo Lee del 2005
 Exposed... The Secret Life of The Veronicas – album live delle The Veronicas del 2006 
 Exposed – album dei Boom Boom Satellites del 2007
 Exposed – album di debutto di Kristinia DeBarge del 2009

Televisione 
 Exposed - film per la televisione del 2015 diretto da Patty Jenkins 
 Smascherati (Exposed) – episodio della terza stagione della serie televisiva Heroes